Леон Рэймонд Макдональд (, родился 21 декабря 1977 года в Бленеме) — новозеландский регбист, крикетчик и регбийный тренер, выступавший на позиции флай-хава (первого пяти-восьмого), центра и фуллбэка. Провёл 56 матчей за «Олл Блэкс», в настоящее время является тренером клуба «Блюз».

Биография

Клубная карьера 
Уроженец Бленема, окончил мужской колледж Мальборо, где занимался регби. В возрасте 16 лет дебютировал в третьем дивизионе национального чемпионата по регби в игре за «Мальборо» против «Баллера». К 18 годам провёл 33 матча за команду Мальборо и считался одной из восходящих звёзд новозеландского регби. В 1996 году стал выступать за команду региона Кентербери, через год дебютировал в Супер 12 за клуб «Крусейдерс», став ключевым игроком команды. В 1997 году усилиями Макдональда «Кентербери» выиграл первый дивизион национального чемпионата провинций Новой Зеландии. В 1998 году один сезон провёл в составе «Чифс», сыграв пять матчей и в первом же забив пять штрафных. В 2002 году стал игроком победоносного состава «Крусейдерс», выигравшего Супер 12 без единого поражения (всего в его активе чемпионства 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 и 2008 годов), а всего провёл 122 матча за «крестоносцев»,. В составе «Кентербери» выигрывал первенство провинций в 1997, 2001, 2004, 2008 и 2009 годах.

В 2004 году Макдональд играл за японский клуб «Ямаха Жубилу», вследствие чего не выступал в Супер Регби и не играл в чемпионате провинций. В 2005 году он вернулся в Новую Зеландию, возобновив свои выступления и за «Крусейдерс», и за сборную. Из-за травм и пребывания в Японии Макдональд пропустил сезоны 2002/2003 и 2007/2008 в составе «Кентербери», сыграв в целом 37 встреч. В 2008 году выиграл Супер 14 с «Крусейдерс» и получил приз MVP всего сезона от программы Reunion канала Sky Sports, а в 2009 году стал бессменным игроком в обороне «Крусейдерс» в сезоне Супер 14 — его четыре штрафных и дроп-гол в игре против «Блюз» помогли команде вырваться в плей-офф. Сезон 2009/2010 провёл в Японии за «Кинтэцу Лайнерс», а в 2010 году после очередной травмы завершил карьеру, объявив об уходе на пост тренера «Тасман Макос», команды региона Тасман.

Карьера в сборной 
В 1995 году Макдональд выступал за сборную школьников Новой Зеландии, в 1996 году дебютировал за сборную среди игроков не старше 19 лет, в 1997 году — за команду не старше 21 года («Кольтс»). Дебютную игру за «Олл Блэкс» Макдональд провёл 24 июня 2000 года в Данидине против Шотландии, заменив Кристиана Каллена. В 2001 году в связи с травмой последнего Макдональд вышел в стартовом составе и позже стал твёрдым игроком основы, не уступая ни Каллену, ни Джеффу Уилсону, ни Милсу Мулиаине. В 2003 году Макдональд сыграл на Кубке мира в Австралии, где по решению тренера защитников Робби Динса был сдвинут со своей позиции фуллбэка в центр.

Несмотря на 12 удачных реализаций в игре против Тонга и главный статус бьющего на турнире, Макдональд не смог превзойти в итоге по мастерству ни Картера, ни Мертенса, ни Бена Блэра, и в итоге своё выступление на такой позиции он признал неудачным, больше не выходя на позицию центра. В 2005 году в Кубке трёх наций его перевели на позицию первого пяти-восьмого (флай-хава) в связи с травмой Дэна Картера; тогда же он сыграл и в серии тест-матчей против «Львов». В 2007 году играл на Кубке мира во Франции, где «Олл Блэкс» выбыли уже после четвертьфинала. Всего в его карьере было 56 матчей за национальную сборную и 141 очко: 14 попыток, 25 реализаций и 7 штрафных. Он сыграл также за сборную маори по регби, отличившись в 2005 году в Гамильтоне в матче против «Львов» и занеся победную попытку. Последнюю игру провёл 12 июля 2008 года в Данидине против ЮАР.

Тренерская карьера 
С 2010 по 2018 годы Макдональд был сначала помощником тренера клуба «Тасман», будучи наставником второго состава, а с 2016 года был тренером основной команды. В 2017 году был помощником тренера «Крусейдерс», тренируя трёхчетвертных, а в 2019 году стал тренером «Блюз». В сентябре 2021 года продлил контракт с клубом на два года.

Стиль игры 
В начале своей карьеры Макдональд выступал на позиции первого пяти-восьмого или оттянутого полузащитника, однако в связи с избытком и жёсткой конкуренцией на этих позициях (в том числе и в связи с наличием Эндрю Мертенса) он ушёл на место фуллбэка. В 2003 году на Кубке мира играл в центре, где особо не преуспел и позже ушёл на позицию фулбэка, где и прославился как мастер начала контратак благодаря высоким ударам и умело захватывающий противника защитник. Отличался гибкостью, отличным ударом и выдающейся игровой психологией, однако по ходу матчей неоднократно получал травмы головы и сотрясения мозга, что многие эксперты расценивали как угрозу его карьере и здоровью.

Вне регби 
Макдональд также известен как крикетчик, в составе команды Мальборо он выиграл в 1993/1994 году  — один из новозеландских турниров, не относящийся к крикету первого класса и проводящийся с участием команд регионов и районов Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Новой Зеландии
Регбийные тренеры Новой Зеландии
Крикетчики Новой Зеландии
Тренеры РК «Блюз»
Игроки РК «Крусейдерс»
Игроки РК «Чифс»
Игроки РК «Кентербери»
Игроки РК «Сидзуока Блю Ревз»
Игроки РК «Кинтэцу Лайнерс»
Игроки сборной Новой Зеландии по регби